Гай Корне́лий () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Корнелий — консул 197 года до н. э., цензор 194 года до н. э.;
 Гай Корнелий — участник заговора Катилины, казнён;
 Гай Корнелий — народный трибун 67 года до н. э.;
 Гай Корнелий — полководец и лирический поэт эпохи принципата;
 Гай Корнелий — консул-суффект 84 года;
 Гай Корнелий — консул-суффект 93 года, проконсул Африки в 108—109 годах.